Agorapocalypse — четвёртый студийный альбом американского грайндкор-коллектива Agoraphobic Nosebleed. Альбом был издан лейблом Relapse Records 14 апреля 2009 года в США, а международный релиз состоялся 20 числа.

Музыка 
Музыка альбома представляет собой смесь грайндкора с элементами разных жанров экстремального метала, в частности, дэт-метала и раннего кроссовера.

Композиции теперь длятся дольше, появились гитарные соло. Временами бывают низкие грувы и нетрадиционные песенные структуры, а короткие пассажи встречаются почти во всех композициях. Драм-машина ещё больше напоминает игру живого человека, а вокал участников группы варьируется от полуразборчивых воплей, характерных для хардкора, до более высокого харш-скриминга.

Главный рифф и длинный брейкдаун в конце песни «First National Stem Cell And Clone» напоминают больше дэткор, нежели грайндкор, а среднетемовый рифф во второй половине композиции «Timelord Two» прямо говорит об сладже. Также в композиции «Question Of Integrity» можно услышать спид-металическую игру на гитаре.

Обложка 
Обложка альбома была нарисована немецким иллюстратором Флорианом Бертмером, который и ранее сотрудничал с коллективом. Бертмер, вокалист Джей Рэндалл и гитарист Скотт Халл поговорили по телефону и решили придать обложке «атмосферу раннего трэшкора», в связи с изменением музыкального стиля группы. В это же время, Бертмер был вдохновлён обложкой альбома The Misfits Earth A.D., что сказалось на процессе иллюстрирования. Бертмер также объяснил, что «[он] пытался добавить как можно больше культовых персонажей, дабы придать клаустрофобный вид всему произведению».

Сперва Бертмер сделал контурный чёрно-белый чернильный рисунок размером 14 дюймов (36 сантиметров); две недели он делал наброски, одну неделю рисовал, затем раскрасил рисунок на компьютере. Он стилизовал изображения «ядерной войны, употребления наркотиков, полицейской жестокости и жадности бизнесменов». Согласно его утверждениям, «этот рисунок выглядит малошокирующе, благодаря его ярким краскам и комическому стилю». Зелёная голова, расположенная по центру рисунка, основана на фотографии самого Бертмера.

Выпуск и продажи 

С целью продвижения, 13 апреля 2009 года альбом стал доступен для прослушивания на www.agorapocalypse.com. 14 апреля альбом был издан лейблом Relapse Records в Северной Америке, а 20 апреля состоялся международный релиз. Согласно Nielsen SoundScan, в первую неделю после выпуска релиз был распродан в США тиражом в 1300 экземпляров. Также альбом занял 41 место в хит-параде Billboard — Top Heatseekers.

Японское издание альбома содержит в себе четыре дополнительных композиций.

Отзывы критиков

Список композиций

Участники записи 
 Кэтрин Кац — вокал
 Джей Рэндалл — вокал
 Ричард Джонсон — вокал
 Скотт Халл — электрогитара, бас-гитара, программирование драм-машин, аудиоинжиниринг, микширование, мастеринг
 Мэтью Джейкобсон — продюсер
 Флориан Бертмер — оформление альбома

Примечания 
Примечания

Источники

Альбомы 2009 года
Альбомы Relapse Records